Existem diversos templos dedicados à invocação mariana de Nossa Senhora da Nazaré, entre eles:
 Capela de Nossa Senhora da Nazaré (Arco da Calheta)
 Igreja de Nossa Senhora da Nazaré (Cabo de Santo Agostinho)
 Capela de Nossa Senhora da Nazaré (Catujal)
 Igreja de Nossa Senhora da Nazaré (Elvas)
 Capela de Nossa Senhora da Nazaré (Funchal)
 Igreja de Nossa Senhora da Nazaré (Nazaré)
 Igreja de Nossa Senhora da Nazaré (São Pedro do Sul)

Ver também 
 Ermida da Memória
 Igreja de Nossa Senhora da Assunção
 Igreja de Nossa Senhora de Belém
 Igreja de Nossa Senhora da Conceição
 Igreja de Nossa Senhora da Encarnação
 Igreja de Nossa Senhora da Graça
 Igreja de Nossa Senhora da Oliveira
 Igreja de Nossa Senhora da Purificação
 Igreja de Nossa Senhora da Saúde
 Igreja de Nossa Senhora da Vitória

Desambiguação